Шмидер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шмидер, Алексей Анатольевич (род. 1990) — казахстанский ватерполист, защитник «Астаны» и сборной Казахстана.
 Шмидер, Вернер (род. 1926) — немецкий политик, член СЕПГ, в 1980—1981 годах занимал пост министра финансов ГДР.
 Шмидер, Карл-Кристоф (1778—1860) — немецкий естествоиспытатель, педагог и нумизмат.